Bicentennial Park parco cittadino di Sydney;
 Bicentennial Park parco cittadino di Miami.